Чески-Дуб (, ) — город на севере Чешской Республики, в районе Либерец Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1115 году.

География 
Расположен в 12 км к югу от города Либерец, на высоте 325 м над уровнем моря.

Население

Галерея

Ссылка 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Либерецкого края